Centre Cultural Català de Colònia, casal català de Colònia, a Alemanya.
 Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, entitat castellera de Catalunya.